Eduardo Pereira (1954): calciatore uruguaiano
Eduardo Pereira (1972): calciatore est-timorese